Due navi della US Navy sono state battezzate in onore del 16º presidente degli Stati Uniti d'America, Abramo Lincoln

 – sottomarino della 
 – portaerei della 

Abraham Lincoln